Loriol-du-Comtat, commune française de Vaucluse
Loriol-sur-Drôme, commune française de la Drôme